Dārāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dārāb (kommunhuvudort i Iran), Fars, 
 Shahrestān-e Dārāb, kommun, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar